Landtagswahlkreis 103 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hagen I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Gütersloh II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Herne (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Bochum-Nordost (1947 bis 1962)